Matvéyev (Матвеев) es un apellido ruso que es un patronímico derivado del nombre Matvéi. En su transliteración al alfabeto latino se puede representar de varias formas, como Matvéiev, Matveev, Matveieff, Matwejew, etc. La forma femenina es Matvéyeva.

Matvéyev es el apellido de:
 Andréi Matvéyev (1702-1739), pintor ruso;
 Artamón Matvéyev (1625-1682), diplomático y político ruso;
 Oleh Matveyev (n. 1970), futbolista ucraniano;
 Serhiy Matveyev (n. 1975), ciclista ucraniano.